Дорошівська сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район
 Дорошівська сільська рада — Сумська область, Ямпільський район